Мелиса Макбрайд () е американска актриса, родена на 23 май 1965 г. Известна е с ролите си в Живите мъртви и „Мъглата“ (2007).

Филмография

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Носители на награда „Сатурн“
Лексингтънци